Салетт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром
 Салетт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара